Бульва́р Есе́нина — название улиц в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Бульвар Есенина — улица в Липецке.

См. также 
 Улица Есенина